Vivianiaceae és una família de plantes amb flors dins l'ordre Geranials. El nom de la família deriva del gènere Viviania Cav. Inclou tant el gènere Viviania com el gènere Caesarea Cambess.

La seva distribució és a Amèrica del Sud, des del sud del Brasil a Xile i l'Argentina.

Hi ha entre 1 i 4 gèneres dins la família Vivianiaceae (Araeoandra, Caesarea, Cissarobryon, Viviania; i en el APG III system els gèneres de la família Ledocarpaceae - Balbisia (incl. Ledocarpon), Rhynchotheca i Wendtia - estan actualment inclosos dins Vivianiaceae.

Enllaços externs 

 Thorne RF & J. L. Reveal 2007. An Updated Classification of the Class Magnoliopsida (“Angiospermae”)

Notes i referències 

Geranials